Tosca, opéra italien en trois actes de Giacomo Puccini créé en 1900, adapté du drame de Victorien Sardou, La Tosca, créé en 1887 avec Sarah Bernhardt dans le rôle-titre ;
 Tosca, film italien  de Carl Koch (et Jean Renoir) avec Michel Simon sorti en 1941 et adapté du drame-homonyme.
 Tosca, film italien de Carmine Gallone sorti en 1956 au cinéma. 
 Tosca, film français de Benoît Jacquot sorti en 2001 et adapté de l'opéra homonyme.
 Tosca, bande dessinée de Stephen Desberg et Francis Vallès.
 Tosca, groupe autrichien de musique électronique.
 Tosca,  chanteuse italienne.
 le logiciel Tosca permet l’exécution automatisée de tests fonctionnels et de non-régression.
 Tomás Vicente Tosca (1651-1723), homme de science et théologien espagnol.

Voir aussi
 

Homonymie de titre